Sierra Madre je pojmenování pro několik různých pohoří.

Mexiko
 Sierra Madre Oriental
 Sierra Madre Occidental
 Sierra Madre del Sur
 Sierra Madre de Chiapas
 Sierra Madre de Oaxaca

Filipíny
 Sierra Madre (Filipíny)

Spojené státy americké
 Sierra Madre (Kalifornie)